Спринг Хил има више значења:
 Спринг Хил (Флорида), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Флорида
 Спринг Хил (Пенсилванија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Спринг Хил (Ајова), град је у америчкој савезној држави Ајова
 Спринг Хил (Индијана), град је у америчкој савезној држави Индијана
 Спринг Хил (Канзас), град је у америчкој савезној држави Канзас
 Спринг Хил (Минесота), град је у америчкој савезној држави Минесота
 Спринг Хил (Тенеси), град је у америчкој савезној држави Тенеси